Een verkeersweg:
 M1.11 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M1.11 (Joegoslavië)